Lowien ist der Familienname folgender Personen:

 Merve Lowien (1937–1992), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin
 Otto Lowien, deutscher Fußballspieler